

|}
Die Bahnstrecke Windhoek–Gobabis war das erste Neubauprojekt einer Eisenbahnstrecke nach der deutschen Kolonialzeit im heutigen Namibia.

Die Strecke erschließt ein Gebiet östlich von Windhoek, das landwirtschaftlich schon zu Zeiten der deutschen „Schutzherrschaft“ erschlossen worden war. Sie wurde unter der Regie der South African Railways von 1921 bis 1929 in Kapspur (Spurweite 1067 mm) errichtet und im Dezember 1929 in Betrieb genommen.

Aktuell (Stand Oktober 2021) wird die Strecke nicht mehr regelmäßig und nur im Güterverkehr von der nationalen Eisenbahngesellschaft TransNamib bedient. Einer 2014 durchgeführten Machbarkeitsstudie nach, ist ein Flughafenzubringer zum Internationalen Flughafen Windhoek für den Personenverkehr sinnvoll. 2018 wurde diesem Vorhaben eine Absage erteilt.

Siehe auch 
 Schienenverkehr in Namibia

Literatur 
 Brenda Bravenboer und Walter Rusch: The First 100 Years of State Railways in Namibia. Windhoek 1997, ISBN 0-86976-401-2
 Helmut Schroeter: Die Eisenbahnen der ehemaligen deutschen Schutzgebiete Afrikas und ihre Fahrzeuge = Die Fahrzeuge der deutschen Eisenbahnen 7. Frankfurt 1961.
 Bahnstreckensystem in Namibia, Studie von Klaus Dierks, 2004

Weblinks

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Namibia
Spurweite 1067 mm